Зиничев — русская фамилия.

Известные носители 
 Зиничев, Евгений Николаевич (1966—2021) — российский государственный и военный деятель, глава МЧС РФ, Герой России.
 Зиничев, Владимир Александрович (род. 1955) — советский и российский спортсмен и тренер, возглавляет Женский волейбольный клуб «Динамо-Москва».